Hohenzell ist der Name folgender geographischer Objekte:

Hohenzell (Oberösterreich), Gemeinde am Hausruck im Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
Gemeindeteile:
 Hohenzell (Altomünster), Ortsteil des Marktes Altomünster, Landkreis Dachau, Bayern
 Hohenzell (Moorenweis), Ortsteil der Gemeinde Moorenweis, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Hohenzell (Schlüchtern), Ortsteil der Stadt Schlüchtern, Main-Kinzig-Kreis, Hessen